Concret é uma banda de metal progressivo (Djent) brasileira formada em 2012.
A banda é conhecida por um som pesado, moderno e progressivo que inclui padrões polirrítmicos.

A banda é formada por André Freitas, como guitarrista, baterista e baixista (em estúdio). A banda lançou seu primeiro álbum em 2014. O material é auto-produzido pelo membro.

One 
Um conceito que vem sendo desenvolvido por André durante dois anos. Inicialmente, seria lançado uma série de demos, mas a ideia foi se consolidando e assim, decidiu-se lançar um álbum inteiro, que tem previsão para 2014.

Singles 

 "Insane - (22/09/2012)"

Bandas de metal progressivo
Bandas de Minas Gerais
Bandas formadas em 2012